Volksfront steht für:

 Volksfront; unscharfe Bezeichnung eines politischen Bündnisses linker Parteien 
 Volksfront (rechtsextreme Organisation); rechtsextreme Organisation aus den USA
 Volksfront (Elsass); Parteienbündnis in der Zwischenkriegszeit im Elsass
 Afrikaner Volksfront; südafrikanische rechte politische Vereinigung